Велику́ша — топоним.

Населённые пункты 
 Великуша — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Великуша — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Великуша — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Великуша — деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Великуша — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Великуша — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Великуша — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Великуша — деревня в Гдовском районе Псковской области.

Реки 

 Великуша — приток Белой, протекает в Костромской области.
 Великуша — приток Обноры, протекает в Вологодской области.

См. также 
 Большая Великуша